Lola Moreno Molino, agent de policia i política catalana
 Lola Lolita, pseudònim de Lola Moreno Marco, tiktoker valenciana